Robert Pierrepont kan syfta på:

* Robert Pierrepont, 1:e earl av Kingston-upon-Hull (1584–1643), engelsk peer
Robert Pierrepont (omkring 1638–1681), engelsk parlamentsledamot
 Robert Pierrepont, 3:e earl av Kingston-upon-Hull (omkring 1660–1682), engelsk peer